

Toponymie

 Cychry est un village de la voïvodie de Mazovie
 Cychry est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale